Lliga ACB 1999-2000. El FC Barcelona va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però va ser derrotat en la final dels playoffs pel Real Madrid Teka. Els llocs de descens els van ocupar el TDK Manresa i el B. León Caja España.

Lliga regular

Playoff 2000 

1999-2000
Competicions esportives del 1999
Competicions de bàsquet del 2000